

Patronyme 

 Alfred Ordway (1821-1897), peintre américain,
  (1927-2014), scientifique américain,
 Jerry Ordway (1957-), auteur de bande dessinée américain,
  (1824-1880), compositeur américain, 
 Melissa Ordway (1983-), actrice et mannequin américaine,
  (1828-1907), homme politique américain,
  (1861-1930), sculpteur américain.

Toponyme 
 Ordway, une ville américaine, siège du comté de Crowley dans le Colorado aux États-Unis.
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Brown dans le Dakota du Sud aux États-Unis.

Monument 
 , un gratte-ciel situé à Oakland en Californie aux États-Unis.
 , une salle de spectacle situé à Saint Paul dans le Minnesota aux États-Unis.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis